Osoby o tym nazwisku:
 Marko Zidanšek – słoweński polityk i samorządowiec
 Tamara Zidanšek – słoweńska tenisistka